Gelber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gelber (1856–1923), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Bruno Leonardo Gelber (* 1941), argentinischer Pianist
 Jack Gelber (1932–2003), amerikanischer Dramatiker
 Jordan Gelber (* um 1975), amerikanischer Schauspieler
 Mark H. Gelber (* 1951), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Nathan Michael Gelber (1891–1966), österreichischer Historiker, Journalist und zionistischer Politiker
 Yoav Gelber (* 1942), israelischer Offizier (Oberstleutnant) und Militärhistoriker

Gelber ("einen Gelben haben") ugs. für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung